Moabi flygplats är en flygplats vid orten Moabi i Gabon. Den ligger i provinsen Nyanga, i den sydvästra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Libreville. Moabi flygplats ligger  meter över havet. IATA-koden är MGX och ICAO-koden FOGI.

Källor 

Flygplatser i Gabon
Nyanga